

Lokalizacje

Niemcy 
 Burgjoß (Spessart) – dzielnica gminy Jossgrund w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig
 Burgjoß – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Kinzig